Christoph von Wangenheim ist der Name folgender Personen:

 Christoph von Wangenheim (1942–1981), deutscher Fotograf, siehe Chris von Wangenheim
 Christoph August von Wangenheim (1741–1830), deutscher Militär und Politiker, siehe Christian August von Wangenheim